Prozerpina (mitologija), kraljica podzemnog svijeta u rimskoj mitologiji
 Prozerpina (opera), opera  Jean-Baptistea Lullya
 Prozerpina (drama), drama iz 1820, autora Mary Shelley i Percy Bysshe Shelley
 26 Proserpina, asteroid otkrivenog 1853. godine
 Proserpine, Queensland, Australija